Апостольский викариат Непала () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Катманду, Непал. Апостольский викариат Непала подчиняется непосредственно Святому Престолу. Юрисдикция апостольского викариата распространяется на всю территорию Непала. Кафедральным собором апостольского викариата Непала является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

История 
7 октября 1983 года Святой Престол учредил миссию sui iuris Непала, выделив её из епархии Патны (сегодня — архиепархия Патны).

8 ноября 1996 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Cuncta disponere», которой преобразовал миссию sui iuris Непала в апостольскую префектуру.

10 февраля 2007 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу «Ad aptius consulendum», которой преобразовал апостольскую префектуру Непала в апостольский викариат.

23 мая 2009 года, в день избрания парламентом Непала премьер-министра, в Успенском соборе прогремел взрыв; в результате взрыва бомбы, заложенной под сиденьем среди верующих, три человека погибли и 13 получили ранения.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Anthony Francis Sharma, S.J. (9.04.1984 — 25.04.2014);
 епископ Paul Simick (25.04.2014 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cuncta disponere 
 Булла Ad aptius consulendum

Ссылки 
 Информация 
  Информация 

Католические епархии Непала